Mittal bezeichnet:

 das nach Lakshmi Mittal benannte und von ihm geführte Unternehmen Mittal Steel Company
 den Schweizer Weiler Mittal, westlich des Flusses Lonza zwischen Gampel und Goppenstein, sowie eine dort angesiedelte Kraftwerksgesellschaft, die KW Mittal AG

Mittal ist der Familienname folgender Personen:

 Aditya Mittal (* 1976), indischer Manager
 Anuradha Mittal (* 1977), Gründerin und Direktorin des unabhängigen Umweltforschungsinstituts Oakland Institute
 Lakshmi Mittal (* 1950), indischer Stahlmagnat
 Lakshman Das Mittal, indischer Unternehmer
 Madhur Mittal (* 1987), indischer Schauspieler
 Megha Mittal (* 1976), indische Investorin, Eigentümerin der deutschen Luxusmodemarke Escada
 Sunil Mittal (* 1957), indischer Unternehmer